

Personnalités 

 Jacques Tréfouël (1897-1977), chimiste français ;
 Jacques Tréfouël (né en 1941), réalisateur français ;
 Séverine Tréfouël (née en 1981), scénariste française de bande dessinée ;
 Thérèse Tréfouël (1892-1978), biochimiste française, épouse du chimiste Jacques Tréfouël.

Noms dérivés 
 Place Jacques-et-Thérèse-Tréfouël, place dans le  arrondissement de Paris.